«Мои черничные ночи» () — мелодрама режиссёра Вонга Карвая.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2007 года. Позже он был показан на Гамбургском кинофестивале, Международном кинофестивале в Вальядолиде и Мюнхенском кинофестивале в Азии. Ограниченный театральный релиз в Канаде состоялся 16 ноября 2007 года, в США — 4 апреля 2008.

Сюжет 

Любовь и расставания, слёзы и обиды, обман и предательства окружают нас на любом жизненном этапе, но нужно суметь остановиться в нужный момент и задуматься о том, чего же именно желает твоя душа. Главное — не опоздать. Элизабет (Нора Джонс) находится в отчаянии, узнав об измене любимого человека. Пытаясь успокоиться, она изливает душу владельцу ближайшего кафе Джереми (Джуд Лоу). Всего один разговор, несколько пристальных взглядов, черничный пирог с мороженым, и вот уже родилась новая история любви. Но не стоит торопиться. Череда последующих событий о многом заставит задуматься и Элизабет, и Джереми. Задуматься и понять: то, чего они так искали, к чему так стремились их души — это тот самый разговор, те несколько пристальных взглядов и, конечно, черничный пирог, которые обязательно будут повторяться. Всегда можно войти в кафе под названием «КЛЮЧ», когда ты к этому готов.

В ролях

Награды и номинации

Номинации 
 2007 — Каннский кинофестиваль
 Золотая пальмовая ветвь — Вонг Карвай

Интересные факты 

 Комментарии режиссёра:
«„Мои черничные ночи“ — фильм о прощании. Если что-то в твоей жизни тебя не устраивает, ты должен забыть об этом. Для Элизабет — это история о том, как проститься с людьми, которые для тебя когда-то имели значение, и открыть в своей жизни новую главу».
«Лоренс (прим. Лоренс Блок — второй сценарист фильма) в начале предложил название „Стороны Элизабет“, потому что основная идея фильма — показать разные стороны Элизабет через её встречи с другими людьми. Но мне показалось, что это слишком буквально. И раз уж мы решили, что в кафе будут подавать черничный пирог, появилось название „Мои черничные ночи“. Думаю, это более яркий визуальный образ».
 Комментарии Норы Джонс:
«Я старалась, как могла. Но я же не профессиональная актриса, и рада тому, что мы нашли характер, прошли этот этап. У Джуда и Рэйчел были свои идеи по поводу отведённых им ролей. Карвай же корректировал, „настраивал“ каждого персонажа и находил его. Так же было и со мной, хотя у меня не было предварительных идей о моей героине. Но ведь она получилась очень объёмной в конечном итоге?»
«Вонг Карвай даёт чёткие указания, говорит, что ему нравится, а что нужно поменять. И мне нравится, как он это объясняет. Он никогда не скажет: „Неплохо, но скажи это вот так“. Он скажет: „Представь, что ты…“ и получит требуемую эмоцию. Это так поэтично».
 Единственная проблема, которая возникла у Карвая с Норой Джонс (непрофессиональной актрисой) была в том, что она не могла работать 10 часов без перерыва на еду.
 Когда заканчивался постпродакшн фильма, Нора Джонс сочинила песню и прислала её Карваю со словами: «Я написала песню, и это моё видение этой истории». И он включил её в фильм.
 Кристофер Дойл, постоянный партнёр и оператор Вонга Карвая, работал с Найтом Шьямаланом над «Девушкой из воды», поэтому Карвай был вынужден снимать с Дариусом Хонджи.
 Вонг Карвай не любит черничный пирог, считает его слишком сладким.
 На двери кафе Джереми висит табличка с надписью «КЛЮЧ» на русском языке. Это название заведения.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 48 % на основе 126 рецензий со средним баллом 5,4 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 52 из 100 на основе 27 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

  

Фильмы Вонга Карвая
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Китая
Фильмы-мелодрамы Китая
Фильмы StudioCanal
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Китая 2007 года